Reportage kan syfta på:

 Reportage – en journalistisk berättelse
 Reportage (tidskrift) – en svensk tidskrift från 1980
 Reportage! – ett musikalbum från 2002 av Doktor Kosmos